Megale Eoie (en grec antic: Μεγάλαι Ἠοῖαι), és un poema èpic i grec perdut en la seva major part, que va ser atribuït popularment encara que no universalment a Hesíode des de l'antiguitat.

El mateix que a l'obra més àmplia Catàleg de les dones també d'Hesíode, la Megale Eoie era un poema estructurat al voltant de l'exposició d'heroics arbres genealògics entre els que es narren els mites relatius a molts dels seus membres. Almenys disset fragments del poema han estat transmesos per les cites d'autors antics i en dos papirs del ,, però donades les similituds entre el Megale Eoie i el Catàleg de les dones és possible que alguns fragments atribuïts al Catàleg de fet procedeixin d'aquesta obra -menys popular d'Hesíode-. De fet, la major part de l'atenció acadèmica dedicada a la poesia se n'ha preocupat més per la seva relació amb el Catàleg i si és o no el títol «Megale Eoie» o es refereix a una única obra èpica independent.

Referències

Selecció d'edicions i traduccions 
Edicions crítiques 
 .
 
 
 .

Traduccions

Bibliografia

Enllaços externs 
 Traducció anglesa

Èpica clàssica
Mitologia grega
Obres literàries de l'antiga Grècia
Hesíode